Antonio Vivaldi – kompozytor
 Antonio Vivaldi – brydżysta
 Vivaldi – przeglądarka internetowa